

Polska 
 Sanniki – miasto w województwie mazowieckim, w powiecie gostynińskim, w gminie Sanniki
 Sanniki – wieś w województwie podlaskim, w powiecie sokólskim, w gminie Krynki
 Sanniki – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Kostrzyn
 Sanniki – nazwa polskiej części wsi Sianki formalnie obowiązująca w latach 1977-1981
 Sanniki – poprzednia urzędowa nazwa wsi Saniki w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Tykocin
 Sanniki – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie gostynińskim
 Sanniki – dawna gromada z siedzibą w Sannikach

Białoruś 
(biał. Саннікі, Sanniki; tarasz. Саньнікі, Sańniki; ros. Санники, Sanniki)
 Sanniki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Podłabienie
 Sanniki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie zdzięcielskim, w sielsowiecie Dworzec
 Sanniki – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie kruhelskim
 Sanniki – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie bieszenkowickim
 Sanniki – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Prozoroki

Rosja 
 Sanniki – wieś w zachodniej Rosji, centrum administracyjne osiedla wiejskiego Pionierskoje rejonu smoleńskiego w obwodzie smoleńskim

Ukraina 
 Sanniki – wieś w rejonie mościskim

Zobacz też 
 Dekanat Sanniki, Saniki